Дороховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Дороховское сельское поселение — входит в Назаровский район Красноярского края
 Дороховское сельское поселение — входит в Орехово-Зуевский район Московской области
 Дороховское сельское поселение — входит в Рузский район Московской области